Мануэль «Ману» Санчес де ла Пенья (; ) — испанский футболист, защитник клуба «Атлетико Мадрид». Выступает за «Осасуну» на правах аренды.

Биография 
Санчес родился в Мадриде, присоединился к академии мадридского «Атлетико» в 2014 году. За вторую команду «Атлетико» дебютировал в Сегунде B 30 марта 2019 в матче против «Саламанки» (2:0). 30 августа 2019 продлил контракт с клубом до 2023 года. За основную команду дебютировал в чемпионате Испании 14 декабря 2019 года в матче против «Осасуны» (2:0).

11 января 2021 года был арендован «Осасуной» до конца сезона 2020/21
Поскольку Мануэль успел сыграть за Атлетико Мадрид 1 минуту в сезоне Примеры 2020/21, он получил медаль чемпиона Испании.
В матче 8 тура ЛаЛиги 2021/23 забил свой первый гол на взрослом уровне в ворота Райо Вальекано.

Достижения
Атлетико Мадрид
 Чемпион Испании: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Осасуна»